André Brien (1913-1998) est un prêtre catholique français.
 Lévis Brien (1955-) est un homme politique québécois qui a été député du Parti québécois dans la circonscription de Rousseau de 1994 à 1998.
 Paul Brien né à Hannut, le  et décédé à Watermael-Boitsfort le  est un pédagogue et un biologiste belge ainsi qu'un militant wallon.
 Roger Brien était un écrivain québécois né à Montréal en 1910 et décédé en 1999.

Articles connexes
 O'Brien

Homonymie de patronyme